«Дальнобойщики» — название телесериала и компьютерных игр.

 «Дальнобойщики» (2001—2012) — российский телесериал о приключениях дальнобойщиков-напарников.
 «Дальнобойщики» — серия компьютерных игр.
 «Дальнобойщики: Путь к победе»
 «Дальнобойщики 2»
 «Дальнобойщики: Транспортная компания»
 «Дальнобойщики 3: Покорение Америки»

См. также 
 Забастовка дальнобойщиков в России — экономическая забастовка 2015 года против дополнительной платы за проезд «Платон» (ПЛАти с ТОНны)
 «Конвой Свободы» — забастовка дальнобойщиков 2022 года в Канаде и в других странах против принудительных инъекций и принудительной остановки предприятий (локдаун).